Detta är en lista över småorter i Sverige, A-C.

A

B

C

Referenser 
Statistik för småorter 2010, Statistiska centralbyrån

A-C